Никола́й Андре́евич Шмелёв:
 Шмелёв, Николай Андреевич (1899—1976) — советский фтизиатр, академик АМН СССР.
 Шмелёв, Николай Андреевич  (1892—1937) — эсер, делегат Всероссийского учредительного собрания.